Мама́тов — тюркське і російське прізвище. Відомі носії:

 Маматов Віктор Федорович — радянський біатлоніст, дворазовий олімпійський чемпіон.
 Маматов Дем'ян Прохорович — Герой Радянського Союзу.
 Маматов Дмитро Борисович — Герой Радянського Союзу.
 Маматов Ігор Володимирович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Маматов Ільдар Юнусович — російський видавець, бізнес-консультант, культуртрегер, мандрівник.
 Маматов Павло Дмитрович — російський політик, колишній мер Рязані.
 Маматов Рішат Хафізович — радянський тележурналіст, один з творців програми «Час».
 Маматов Юрій Олександрович — радянський і російський вчений в галузі автоматизації та обчислювальної техніки, член-кореспондент РАН.

Тюркські прізвища
Російські прізвища